АНА вингс или ANA Wings Co.,Ltd. ( - ANA Uingusu Kabushiki Kaisha) је регионална авио-компанија са седиштем на аеродрому Ханеда у Оти, Токио, Јапану и подружница у потпуном власништву Ол Нипон ервејс (АНА). Авио-компанија је формирана 1. октобра 2010. године спајањем компанија Ер некст, Ер централ и Ер Нипон нетворк.

Дестинације 

АНА вингс лети ка следећим дестинацијама у оквиру Јапана (август 2014):

Флота 

Флота АНА винкс се састоји од следећих авиона (мај 2017):

Бивша флота

Референце

Спољашње везе 
  

Авио-компаније
Предузећа из Токија
Авио-компаније у Јапану